«Чертаново» — женский футбольный клуб из Москвы при ГБОУ ЦСО «Чертаново». Клуб был основан в 1989 году при Московском областном государственном институте физической культуры (МОГИФК, ныне Московская государственная академия физической культуры — МГАФК).

Прежние названия 
 1989 — МОГИФК (Малаховка)
 1990—1992 — СКИФ (Малаховка)
 1993 — «СКИФ-Фемина» (Малаховка)
 1994—1996 — «Чертаново-СКИФ» (Москва)
 c 1997 — «Чертаново» (Москва)

История 

Студенческая команда при Московском областном государственном институте физической культуры «МОГИФК» была основана в 1987 году и участвовала во всех Всесоюзных турнирах на призы еженедельника «Собеседник». 24 мая 1989 года вышло постановление Госкомспорта СССР о развитии женского футбола в стране, но учебные заведения не имели возможности содержать профессиональную команду, и она начала двигаться самостоятельно, при этом не потеряв институтские корни. С 1990 года команда стала называться СКИФ (Спортивный клуб института физкультуры).

В конце 1992 года связи с финансовыми трудностями распался клуб «Спартак-Преображение», и в сезоне 1993 года часть игроков команды (Валентина Баркова, Лилия Шилова, Наталья Титкова, Галина Королева, Ирина Александрова, Елена Сотникова, Наталья Капкова, Елена Гаврилина, Светлана Немова, Ольга Фролова) перешла в клуб СКИФ из подмосковной Малаховки, и планировалось, что клуб будет называться «Спартак—СКИФ». Но руководство института не дало на это добро, и с 1993 года клуб стал называться «СКИФ-Фемина».

Достижения 
 Серебряный призёр (1) чемпионата России: 2018
 Бронзовый призёр (4):
 чемпионат СССР: 1991
 чемпионат России: 1992, 1993 и 2017
 Финалист кубка России: 2017
 участник Кубок чемпионов Содружества 1996 среди женских команд

Основной состав

Игроки 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
  Василий Маруняк — главный тренер
  Альберт Борзенков — тренер
  Андрей Рзянин — тренер
  Тарас Павлюкевич — тренер вратарей
  Александра Косянчук — тренер по физподготовке

Главные тренеры 
 Шагов, Александр Анатольевич (1987—1991)
 Каплацкий, Виктор Иванович (~1995)
 Бабкин, Александр Евгеньевич (1998—2000)
 Макаршин, Михаил Дмитриевич (~2005)
 Олейников, Валерий Дмитриевич (~2007—2009)
 Макаршин, Михаил Дмитриевич (~2012—2014)
 Рзянин, Андрей Анатольевич (2015)
 Лаврентьев Сергей Николаевич (2016 — июнь 2021)
 Маруняк, Василий Васильевич (с 24 июня 2021)

Статистика выступлений

Всесоюзные турниры на призы еженедельника «Собеседник» 
 1987 —  место
 1988 —  место
 1989 —  место

Чемпионаты СССР 

 в скобках указаны мячи в послематчевых пенальти

Чемпионаты России

Лига чемпионов УЕФА 
{| class="wikitable " style="font-size: 95%; "

Молодёжная команда 
Молодёжная команда («Чертаново-2»/«Чертаново-М») в 2018 году заняла 2-е место, а в 2016, 2017 и 2019 годах финишировала третьей в Первом дивизионе. С 2021 года играет в образованной Молодёжной лиге.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

 Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 На сайте womenfootball.ru
 На сайте soccerway.com
 Группа ЖФК Чертаново
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата

Женские футбольные клубы России
Женские футбольные клубы Москвы